Twentythree est le quatrième album du groupe suédois Carbon Based Lifeforms, sorti le . L'album est sorti dans une version remixée et remasterisée en 2015.

Présentation 
Twentythree (littéralement Vingttrois), est le quatrième album studio de Carbon Based Lifeforms. Le titre de l'album fait référence à la largeur du message d'Arecibo et aucun morceau avec ce titre ne figure sur l'album, ce qui est rare dans la discographie de Carbon Based Lifeforms.

Les morceaux sont de genre Ambient, Psybient, Acid Ambient ou encore, selon le groupe, Drone Ambient.

Le morceau de dix minutes VLA (Edit) est disponible dans une version d'une heure dans l'album VLA.

Le morceau Somewhere in Russia est inspiré par une expérience vécue par Daniel Segerstad, membre du groupe, en Russie, lorsqu'il improvise un concert dans une forêt russe à la suite de l'annulation d'un festival auquel il devait participer.

Karin My Andersson prête sa voix aux morceaux Inertia et Kensington Gardens.

Le , l'album est publié sous le label Blood Music dans une version remasterisée en même temps que les autres albums du groupe : Hydroponic Garden, World of Sleepers et Interloper. Dans cette version, les 8 morceaux sont revisités et remixés par le groupe, . Le duo cherchait à rendre les sons plus cohérents entre les albums, car beaucoup de temps s'est passé entre chacun d'entre eux. La durée de tous les morceaux a été plus ou moins modifiée, augmentant la durée totale de l'album remasterisé à 67 minutes et 42 secondes.

Liste des titres 
Il est à noter que la numérotation commence à 34, car l'album est une suite à ses prédécesseurs, Interloper, World of Sleepers et Hydroponic Garden.

Album original

Album remasterisé

Notes et références 

Album de musique suédois